Michele Conti – pilota motociclistico italiano.
 Michele Conti – politico italiano.